Le grade de capitaine de corvette, premier grade d'officier supérieur, est utilisé dans plusieurs marines militaires francophones : 
 capitaine de corvette, en Belgique ;
 capitaine de corvette, au Canada ;
 capitaine de corvette, en France.

Sa traduction littérale est aussi utilisée dans d'autres marines militaires :
 Korvettenkapitän dans les marines allemandes ;
 capitán de corbeta dans la marine espagnole ;
 capitano di corvetta dans la marine italienne.

Selon les équivalences de l'OTAN, le capitaine de corvette est l'équivalent du :
 lieutenant commander dans certaines marines anglophones.

Grade militaire